Luis Guillermo Solís Rivera (1958-), président du Costa Rica
Luis Rivera (1964-), joueur de baseball portoricain
Luis Rivera (1986-), gymnaste portoricain
Luis Rivera (1987-), athlète mexicain